KPVS steht für:
 KPVS (Radiosender), US-amerikanischer Radiosender
 Kaliumpolyvinylsulfat, Derivat der Polyvinylschwefelsäure
 Konfederácia politických väzňov Slovenska, Vereinigung der politischen Gefangenen der Slowakei

Abkürzung